Ftia (Φθία o Φθίη) – regione storica dell'antica Grecia
 Ftia – personaggio della mitologia greca, madre di Doro, Laodoco e Polipete. Avuti da Apollo
 Ftia I – regina epirota, moglie di Admeto (V secolo a.C.)
 Ftia II – regina epirota, moglie di Eacide (IV secolo a.C.)
 Ftia – regina macedone, moglie di Demetrio II (III secolo a.C.)

Pagine correlate
Ftiotide